Бюрс () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. Расположен по южную сторону железной дороги и фактически слит с городом Блуденц.

Входит в состав округа Блуденц. . Официальный код — 80106.

География

Соседние коммуны

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хельмут Циммерман (СДПА) по результатам выборов 2005 года. Совет представителей коммуны () состоит из 24 мест.
 СДПА занимает 14 мест.
 АПС занимает 9 мест.

Примечания

Ссылки 

 Официальна страница

Общины Форарльберга